Bogliolo ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Bogliolo (1910–1999), italienischer Theologe
 Luminosa Bogliolo (* 1995), italienische Hürdenläuferin